Brühlhof ist der Name von Orten:

 Brühlhof (Rechtenstein), Ortsteil der Gemeinde Rechtenstein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Brühlhof (Kirchzarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Brühlhof (Göppingen), Ortsteil der Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Brühlhof (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg